Garland (Nebraska)
 Garland (Utah)
 Garland (Tennessee)
 Garland (Texas)
 Garland (Wyoming)
 Garland (Maine)
 Judy Garland (1922 - 1969), actriu i cantant estatunidenca.